Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, e lo hanno difeso superando in finale Raven Klaasen e Michael Venus con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (secondo turno)

<li>  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)
<li>  Raven Klaasen /  Michael Venus (finale)
<li>  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
<li>  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)

Riserve 

  Austin Krajicek /  Artem Sitak (secondo turno)

Wildcard 

  Filippo Baldi /  Andrea Pellegrino (primo turno)
  Simone Bolelli /  Andreas Seppi (primo turno)

<li>  Marco Cecchinato /  Lorenzo Sonego (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2019